Muonio může znamenat:

 Muonio (obec) – obec ve Finsku
 Muonio (řeka) – řeka ve Finsku
 Muonio (planetka) – planetka